De A-Junioren Eredivisie 1994/95 was de 3e editie van deze Nederlandse voetbalcompetitie die door de KNVB wordt georganiseerd.

De plaatsen van het vorige seizoen gedegradeerde DWS en FC Zwolle werden ingenomen door FC Groningen en Sparta. FC Groningen was het vorige jaar geëindigd als kampioen van de Eerste Divisie A. Sparta kwam er bij als kampioen van de Eerste Divisie B. 

Kampioen van de Eredivisie werd wederom Ajax, dat daarmee haar 16e landstitel bij de A-Junioren won.

Promotie en degradatie
Fortuna Sittard werd laatste met slechts drie overwinningen en verder louter nederlagen. Samen met Willem II degradeerden de Sittardenaren naar de Eerste divisie A-Junioren. De Eerste Divisie was gesplitst in twee regionale afdelingen. Ajax A2 werd kampioen van 1 A en Excelsior werd kampioen van 1 B. Omdat Ajax A2 niet mag promoveren promoveerde nummer 2 FC Utrecht naar de Eredivisie.

Eindstand 

Voetbal in 1994
Voetbal in 1995
Nederlands jeugdvoetbal
Competitievoetbal 1994/95